Il singolare  del Monterrey Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Anastasija Pavljučenkova è la detentrice del titolo che però ha deciso di partecipare al Dubai Tennis Championships 2012. La nuova campionessa è Tímea Babos che ha vinto il suo primo titolo wta battendo per 6-4, 6-4 Alexandra Cadanțu.

Teste di serie

  Roberta Vinci (secondo turno)
  Sara Errani (semifinale)
  Sorana Cîrstea (secondo turno)
  Alexandra Dulgheru (primo turno)

  Gisela Dulko (primo turno)
  Gréta Arn (semifinale)
  Mathilde Johansson (primo turno)
  Lourdes Domínguez Lino (quarti di finale)

Qualificazioni

 Sesil Karatančeva (primo turno)
 Maria Abramović (secondo turno)

 Katalin Marosi (primo turno)
 Mónica Puig (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Monterrey Open 2012
WTA Tour 2012